Jiang Xinyu e Tang Qianhui erano le detentrici del titolo da due anni, ma sono state sconfitte in semifinale da Peng Shuai e Zhang Shaui.

In finale Wang Xinyu e Zhu Lin hanno sconfitto Peng Shuai e Zhang Shuai con il punteggio di 6-2, 7-65.

Teste di serie 

  Aleksandra Krunić /  Lidzija Marozava (primo turno)
  Peng Shuai /  Zhang Shuai (finale)

 Dalila Jakupovič /  Jessica Moore (semifinale)
 Alexa Guarachi /  Giuliana Olmos (primo turno)

Alternate 

  Peangtarn Plipuech /  Xun Fangying (primo turno)

Wildcard 

  Jiang Xinyu /  Tang Qianhui (semifinale)

 Sun Xuliu /  Zheng Wushuang (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Jiangxi International Women's Tennis Open 2019